Max-Reinhard Felde (* 1943 Stargard) ist ein emeritierter Professor für Öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Entscheidungslehre und Krankenhausmanagement an der Hochschule Kehl.

Leben 
Felde machte im Jahr 1964 in Detmold sein Abitur und studierte Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der TU Berlin, wo der im Jahr 1975 zum Thema Problematik der Innovationsentscheidung industrieller Betriebe promovierte. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Angestellter an der FU Berlin wurde er im Jahr 1979 an die Hochschule Kehl berufen, wo er bis 2009 lehrte

Wirkung 
Unter seiner Federführung wurde an der Hochschule Kehl der Wahlpflichtbereich/Vertiefungsbereich Krankenhausmanagement eingerichtet. Außerdem hat er bis heute die organisatorische Leitung des Modularen Fortbildungsangebots Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen der Kehler Akademie e. V. inne.

Neben seiner Lehrtätigkeit war er unter anderem Gründungsvorsitzender des baden-württembergischen HLB-Landesverbandes aktiv.

Einzelnachweise 

Ökonom (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Kehl)
Deutscher
Geboren 1943
Mann